«Это что за птица?» — советский короткометражный сатирический мультипликационный фильм по мотивам сказки Владимира Сутеева о тщеславии.

Сюжет 
Завистливый Гусь выменял у других птиц понравившееся ему: шею Лебедя, клюв Пеликана, крылья Вороны, ноги Журавля, хвост Павлина; у Петуха — гребешок и «кукареку» в придачу. Стал Гусь ни на кого не похож, вот только над ним все́ почему-то смеялись.

Советом помог Воробей, предложивший сменять глупость Гуся на мудрость Совы. У Совы-то Гусь и узнал, что «Умной птице не годится чужими перьями гордиться». Осознавший свою ошибку Гусь, меняет всё обратно.

Мультфильм заканчивается морализаторским вопросом: «Вы в жизни встречали подобную птицу?», что в реалиях 1955-го года подразумевало «стиляг».

Отличия от книги 
Гусь встречает сначала ворону, потом журавля, в книге — наоборот.
Гусь осознаёт неправоту благодаря Сове, в книге сделать это его вынуждает встреча с лисой.

Создатели

Переиздания на VHS и DVD 
Мультфильм неоднократно переиздавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
«Лучшие советские мультфильмы», Studio PRO Video, 1990-е годы.
«Сказки для малышей. В. Сутеев» (сборник мультфильмов по сказкам В. Сутеева), «Союзмультфильм», DVD, дистрибьютор «Союз».
«Птички», «Союзмультфильм», DVD, дистрибьютор «Союз».

Литература 

«Это что за птица?» Цветные иллюстрации Владимира Сутеева, 116 c.

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1955 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Евгения Мигунова
Мультфильмы по сценариям Владимира Сутеева
Сатирические мультфильмы
Мультфильмы о птицах